Rosendo de Celanova
Rosendo Ribeiro, político brasileiro
Rosendo Ribeiro, médico goês
Artur Rosendo
San Rosendo
Igreja de São Rosendo

Desambiguação